Свирид — українське ім'я. Церковна форма імені — Спиридон.

 Свирид Анатолій Олексійович (* 1978) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Свирид Віталій Олексійович — український музикант, співак і композитор, заслужений артист України.
 Свирид Руслан Григорович (1976—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки